Juan Carlos García (ur. 1971) – wenezuelski aktor
 Juan Carlos García (1988–2018) – honduraski piłkarz